|-
| 143501 - ||  || 26 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143502 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143503 - ||  || 26 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143504 - ||  || 22 februarie 2003 ||  || 
|-
| 143505 - ||  || 22 februarie 2003 || Goodricke-Pigott || J. W. Kessel
|-
| 143506 - ||  || 22 februarie 2003 || Goodricke-Pigott || J. W. Kessel
|-
| 143507 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143508 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || , 
|-
| 143509 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143510 - ||  || 6 martie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143511 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143512 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143513 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143514 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143515 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143516 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143517 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143518 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143519 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143520 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143521 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143522 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143523 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143524 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143525 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143526 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143527 - ||  || 8 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143528 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143529 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143530 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143531 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143532 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143533 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143534 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143535 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143536 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143537 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143538 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143539 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143540 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143541 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143542 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143543 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143544 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143545 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143546 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143547 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143548 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143549 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143550 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143551 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143552 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143553 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143554 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143555 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143556 - ||  || 8 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143557 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143558 - ||  || 9 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143559 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143560 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143561 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143562 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143563 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143564 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143565 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143566 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143567 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143568 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143569 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143570 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143571 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143572 - ||  || 10 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143573 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143574 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143575 - ||  || 12 martie 2003 ||  || B. L. Stevens
|-
| 143576 - ||  || 24 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143577 - ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 143578 - ||  || 24 martie 2003 || Črni Vrh || , 
|-
| 143579 - ||  || 28 martie 2003 ||  || 
|-
| 143580 - ||  || 21 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143581 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143582 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143583 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143584 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143585 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143586 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143587 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143588 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143589 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143590 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143591 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143592 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143593 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143594 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143595 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143596 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143597 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143598 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143599 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143600 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-